Bonannia resinifera är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Bonannia resinifera ingår i släktet Bonannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
resinifera